Avenida del Cid puede referirse a:

Avenida del Cid de Valencia
Avenida del Cid de Sevilla